Bonia може означати:

 Bonia (мода)
 Bonia — рід бамбуків.